Primavera betyder vår på italienska och spanska och kan syfta på:

Primavera – målning av Sandro Botticelli.
Primavera (mjukvara) – ett mjukvarupaket för projekthantering.

Antarktis 

 Primavera (udde),

Brasilien 

 Primavera (kommun i Brasilien, Pará), 
 Primavera (kommun i Brasilien, Pernambuco),

Chile 

 Primavera (kommun), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Tierra del Fuego,

Mexiko 

 La Primavera, Veracruz, Misantla, 
 Primavera, Chiapas, 
 Primavera, Jalisco, Unión de San Antonio,

Se även 
La Primavera

Robotskapade Antarktisförgreningar